

Persone
 Edoardo Zavattari (1883-1972) – biologo, esploratore ed entomologo italiano

Altro
 Zavattari – famiglia di pittori italiani